Michl – austriacko-bawarskie imię i nazwisko:
 Imię
 Michl Ebner (* 1952, Bolzano), włoski polityk, eurodeputowany
 Ludwig Schwarz, „Michl Gradaus”
 Nazwisko
 Andreas Michl (* 1980), niemiecko-austriacki piłkarz
 Arthur Michl
 Dan Michl
 Ernst Michl (1935–2001), niemiecki polityk (CSU)
 Gilbert Michl (1750–1828), kompozytor i ostatni opat Klasztor Steingaden
 Günther Michl (* 1950), niemiecki piłkarz
 Hermann Michl (1912, Pasawa () – 1944), zbrodniarz nazistowski, członek załóg obozowych m.in. Gross-Rosen, Majdanek, oraz SS-Hauptsturmführer
 Josef Michl (1893–1951), niemiecki aktor
 Josef Michl (* 1949), czeski kierowca wyścigowy
 Ortwin Michl (* 1942), niemiecki malarz i profesor sztuki
 Reinhard Michl (* 1948), niemiecki ilustrator książek dla dzieci
 Rudolf Michl (* 1958), niemiecki polityk
 Stefanie Michl (* 1986), golfista austriacki
 Siegfried Michl (1923–1954), niemiecki związkowcem (FDGB)
 Viktor Michl (1865–1927), niemiecki czeski polityk
 Willy Michl (* 1950), bawarski kompozytor

Zobacz też 
 Kirchtagsmichl
 Michel
 Michael